O Departamento Estadual de Investigações Criminais, conhecido pela sigla DEIC, é um órgão de execução da Polícia Civil do estado de São Paulo e tem por finalidade o exercício das atividades de polícia judiciária na apuração dos delitos de autoria conhecida e desconhecida, além de planejar e executar ações estratégicas de repressão ao crime organizado, no Estado de São Paulo.

Fonte: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-57555-01.12.2011.html

Policiais de São Paulo